Le qualificazioni del singolare dell'ATP Buenos Aires 2004 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo ATP Buenos Aires 2004 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

Assente
 Martín Vassallo Argüello (primo turno)
 Iván Miranda (primo turno)
 Giovanni Lapentti (Qualificato)

 Olivier Patience (Qualificato)
 Federico Browne (secondo turno)
 Marc López (Qualificato)
 Alessio Di Mauro (ultimo turno)

Qualificati 

 Olivier Patience
 Diego Moyano

 Marc López
 Giovanni Lapentti

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ATP Buenos Aires 2004